Goering ou Göring  est un patronyme allemand :

 Heinrich Göring (1838-1913), gouverneur du Sud-Ouest africain, père d'Hermann et d'Albert ;
Hermann Göring (1893-1946), commandant en chef de la Luftwaffe sous le Troisième Reich et dauphin d'Adolf Hitler ;
Emmy Göring (1893-1973), comédienne allemande, femme du précédent ;
Edda Göring (1938), fille du précédent ;
 Albert Göring (1900-1966), frère d'Hermann et homme d'affaires allemand ;
 Heinrich Göring (1850-1931), homme politique allemand ;
 Matthias Göring (1879-1945), psychiatre et psychothérapeute allemand, cousin d'Hermann et d'Albert.

 Gottfried Goering (1845-1920), nom de naissance de Bogomir Korsov, chanteur d'opéra
 Reinhard Goering (1887-1936) dramaturge et écrivain allemand